Сафет — мужское и женское имя, например:
 Бериша, Сафет (1949—2016) — албанский футболист.
 Бутка, Сафет (1901—1943) — албанский преподаватель и политик;
 Шаззо, Сафет Шугайбовна (1937—2003) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1960).
 Сафет (Цфат, Сафед) — город в северном Израиле.